Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1975.

Setzliste 
Die Setzliste richtete sich wieder nach der von der ATP geführten Computer-Weltrangliste.

Bekannt ist, dass Guillermo Vilas an Nr. 1 und Ilie Năstase an Nr. 2 gesetzt wurden, und dass zwei weitere gesetzte Spieler Raúl Ramírez (Nr. 4) und Jiří Hřebec wegen Krankheit nicht antraten.

Qualifikation 
Acht Spieler konnten sich durch Qualifikationsspiele für das Hauptturnier qualifizieren:
 Nikola Spear (Jugoslawien) – Harald Neuner 6:0, 6:1
 Rolf Norberg (Schweden) – Hans Engert 6:3, 6:2
 František Pála (Tschechoslowakei) – Ulli Marten 7:6, 4:6, 6:3
 John Andrews (USA) – Rainer Kuhlmey 6:1, 6:1
 Graham Stilwell (Großbritannien) – Rolf Gehring 7:5, 6:1
 Lito Álvarez (Argentinien) – Karl Heinz Meyer 6:1, 6:1
 Norman Holmes (USA) – Herbert Loerke 6:2, 6:3
 Víctor Pecci (Paraguay) – Hartmut Kirchhübel 6:4, 6:2

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
Bis zum Viertelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze und ab dem Halbfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 17. bis 27. Mai 1975, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 29. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1975)

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1975